Прототи́п (от  «первый» +  «отпечаток, оттиск») или первообраз:

 Прототип персонажа — конкретная историческая или современная личность, послужившая основой для образа в литературе, искусстве, кинематографе.

 Техника
 Прототип — быстрая, черновая реализация будущей системы (см. прототипирование).
 Прототип (инженерия) — работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании. См. также: Быстрое прототипирование.
 Прототип автомобиля — прототип будущего автомобиля, предназначенный для демонстрации нового стиля, нового дизайна и технологии.

 Спортпрототип — автомобиль, построенный специально для гонок, а не на основе дорожного автомобиля.

Психология
 Прототип (когнитивная психология) — абстрактный образ, воплощающий множество сходных форм одного и того же объекта или паттерна, наиболее репрезентативный пример понятия, фиксирующий его типичные свойства.

 Информатика
 Прототип (шаблон проектирования) — порождающий шаблон проектирования.
 Прототип функции — описание интерфейса функции в языках программирования: объявление функции, которое не содержит её тела, но указывает имя, арность, типы аргументов и тип возвращаемых данных.
 Прототипное программирование — стиль объектно-ориентированного программирования, в котором нет понятия класса, а повторное использование (наследование) производится путём клонирования существующего экземпляра объекта — прототипа.

 Prototype
 Prototype (игра) — видеоигра, научно-фантастический экшн от третьего лица, разработан компанией Radical Entertainment. Выпущена в июне 2009 года.
 Prototype 2 — вторая часть видеоигры, Выпущеной в апреле 2012 года.
 Prototype (фреймворк) — JavaScript-фреймворк.